Personen
 Amedeo Kleva -  Italiaans voetballer
 Lucijan Kleva - Sloveens roeier
 Mojca Kleva - Sloveneens politicus

Plaatsen
 Kleva (Öland) - Plaats op het eiland Öland, Zweden
 Kinne-Kleva - Plaats in de provincie Västra Götalands län, Zweden
 Vilske-Kleva - Plaats in de provincie Västra Götalands län, Zweden